Samuel Butler kan henvise til flere personer, blandt andre:

 Samuel Butler (digter) (1612-1680) - forfatter til Hudibras
 Samuel Butler (biskop) (1774-1839) - biskop af Lichfield
 Samuel Butler (romanforfatter) (1835-1902) - forfatter til Erewhon